Осада Смоленска:
 Осада Смоленска (1285) — осада Смоленска войсками Романа Михайловича Старого.
 Осада Смоленска (1334) — осада Смоленска войсками Дмитрия Брянского.
 Осада Смоленска (1340) — осада Смоленска войсками великого княжения Владимирского.
 Осада Смоленска (1401) — безуспешная осада Смоленска литовским войском Витовта.
 Осада Смоленска (1404) — осада и взятие Смоленска литовским войском Витовта.
 Смоленская замятня (1441—1442) — осада и взятие восставшего Смоленска польско-литовским войском.
 Осада Смоленска (1502) — попытка взятия Смоленска русским войском в ходе русско-литовской войны 1500—1503 годов.
 Осады Смоленска (1513—1514) — три осады Смоленска русским войском во время русско-литовской войны 1512—1522 годов, взятие города русскими.
 Осада Смоленска (1609—1611) — двухлетняя оборона русскими во время русско-польской войны 1605—1618 годов.
 Осада Смоленска (1613—1617) — безуспешная осада Смоленска русскими.
 Осада Смоленска (1632—1633) — безуспешная осада Смоленска русскими во время Смоленской войны.
 Осада Смоленска (1654) — взятие Смоленска русским войском во время русско-польской войны 1654—1667 годов.
 Смоленская оборона (1941) — осада города в ходе Великой Отечественной войны.

См. также